Belgia:
 Haren – dzielnica Brukseli

Holandia:
 Haren – gmina w prowincji Groningen
 Haren – miejscowość w Brabancji Północnej

Niemcy:
 Haren (Ems) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland

Zobacz też:
 Haaren